Étoile Sportive du Sahel – società polisportiva e squadra di calcio tunisina con sede nella città di Susa
 Étoile Sportive du Sahel – squadra di pallacanestro dell'omonima società polisportiva di Susa
 Étoile Sportive du Sahel – squadra di pallavolo maschile dell'omonima società polisportiva di Susa